Гедин — фамилия. Известные носители:
 Гедин, Биргитта (урождённая Атмер; род. 1929) — шведская писательница, поэтесса и переводчик, автор книг для детей и взрослых.
 Гедин, Свен (1865—1952) — шведский путешественник, географ, журналист, писатель, график, общественный деятель.

Топонимы:
 Гедин — кратер на видимой стороне Луны.